Catton steht für folgende Orte im Vereinigten Königreich:

 Catton (Derbyshire)
 Catton (Yorkshire)
 Catton (Northumberland)
 Catton (North Yorkshire)
 Old Catton, Norfolk

Catton ist der Familienname folgender Personen:
 Barbarella Catton (1946–2013), kanadische Schauspielerin, siehe Haji (Schauspielerin)
 Bruce Catton (1899–1978), amerikanischer Militärhistoriker
 Eleanor Catton (* 1985), neuseeländische Schriftstellerin
 Jack J. Catton (1920–1990), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Caton